Kulcsár Zsuzsanna (1912–1990) történész, kandidátus
Kulcsár Zsuzsanna (1937–2013) pszichológus professzor
Kulcsár Zsuzsanna Márta (?– ), Kovács Miklós Sándorné. aranydiplomás középiskolai tanár